Henschel steht für:
 Henschel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Henschel ist der Name folgender Unternehmen:
 Henschel & Sohn, ehemaliger deutscher Maschinenbaukonzern
 Elektromobil- und Maschinenfabrik Henschel, deutscher Automobilhersteller
 Henschel Musik, deutscher Musikverlag
 Kaufhaus Henschel in Darmstadt
 Henschel (Unternehmen), Warenhauskette

Siehe auch:
 Fuhrmann Henschel (Begriffsklärung)
 Häntzschel
 Hendschel
 Hentschel